Utslagsspelet i Europamästerskapet i fotboll 2016 inleddes den 25 juni och var det andra och sista steget i EM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp och de fyra bästa grupptreorna (16 totalt) kvalificerade sig till åttondelsfinaler. Utslagsspelet avslutades med finalen som spelades den 10 juli. 

Om en match var oavgjord efter full tid spelades förlängning med två halvlekar om 15 minuter vardera utan någon paus. Om resultatet fortfarande var lika efter förlängningen avgjordes matcherna genom straffsparkar.

Kvalificerade lag

Spelträd

Åttondelsfinaler

Schweiz mot Polen 

{{Resultat med trupp|id=SUI-POL
|nr       = 37
|bild     = SUI-POL 2016-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2016
|tid      = 15:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Xherdan Shaqiri 
|mål2     =  Jakub Błaszczykowski
|straffresultat= 4 – 5Schweiz sköt första straffen
|straffar1= Stephan Lichtsteiner Granit Xhaka Xherdan Shaqiri Fabian Schär Ricardo Rodríguez 
|straffar2=  Robert Lewandowski Arkadiusz Milik Kamil Glik Jakub Błaszczykowski Grzegorz Krychowiak
|arena    = Stade Geoffroy-Guichard
|spelplats= Saint-Étienne
|publik   = 38842
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=Xherdan Shaqiri (Schweiz)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Wales mot Nordirland 

{{Resultat med trupp|id=WAL-NIR
|nr       = 38
|bild     = WAL-NIR 2016-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Gareth McAuley 
|mål2     =
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 44342
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Gareth Bale (Wales)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot Portugal 

{{Resultat med trupp|id=CRO-POR
|nr       = 39
|bild     = CRO-POR 2016-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = 
|mål2     =  Ricardo Quaresma
|arena    = Stade Bollaert-Delelis
|spelplats= Lens
|publik   = 33523
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Renato Sanches (Portugal)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Irland 

{{Resultat med trupp|id=FRA-IRL
|nr       = 40
|bild     = FRA-IRL 2016-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2016
|tid      = 15:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Antoine Griezmann 
|mål2     =  Robbie Brady
|arena    = Parc Olympique Lyonnais
|spelplats= Lyon
|publik   = 56279
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Antoine Griezmann (Frankrike)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Slovakien 

{{Resultat med trupp|id=GER-SVK
|nr       = 41
|bild     = GER-SVK 2016-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Jérôme Boateng Mario Gómez Julian Draxler 
|mål2     =
|arena    = Stade Pierre-Mauroy
|spelplats= Lille
|publik   = 44312
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=Julian Draxler (Tyskland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ungern mot Belgien 

{{Resultat med trupp|id=HUN-BEL
|nr       = 42
|bild     = HUN-BEL 2016-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Toby Alderweireld Michy Batshuayi Eden Hazard Yannick Ferreira Carrasco
|arena    = Stadium Municipal de Toulouse
|spelplats= Toulouse
|publik   = 38921
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=Eden Hazard (Belgien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Spanien 

{{Resultat med trupp|id=ITA-ESP
|nr       = 43
|bild     = 
|datum    = 27 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Giorgio Chiellini Graziano Pellè 
|mål2     =
|arena    = Stade de France
|spelplats= Saint-Denis
|publik   = 76165
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Island 

{{Resultat med trupp|id=ENG-ISL
|nr       = 44
|bild     = 
|datum    = 27 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Wayne Rooney 
|mål2     =  Ragnar Sigurðsson Kolbeinn Sigþórsson
|arena    = Allianz Riviera
|spelplats= Nice
|publik   = 33901
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kvartsfinaler

Polen mot Portugal 

{{Resultat med trupp|id=POL-POR
|nr       = 45
|bild     = 
|datum    = 30 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Robert Lewandowski 
|mål2     =  Renato Sanches
|straffresultat= 3 – 5Portugal sköt första straffen
|straffar1= Robert Lewandowski Arkadiusz Milik Kamil Glik Jakub Błaszczykowski 
|straffar2=  Cristiano Ronaldo Renato Sanches João Moutinho Nani Ricardo Quaresma
|arena    = Stade Vélodrome
|spelplats= Marseille
|publik   = 62940
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Wales mot Belgien 

{{Resultat med trupp|id=WAL-BEL
|nr       = 46
|bild     = 
|datum    = 1 juli 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Ashley Williams Hal Robson-Kanu Sam Vokes 
|mål2     =  Radja Nainggolan
|arena    = Stade Pierre-Mauroy
|spelplats= Lille
|publik   = 45936
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Italien 
Rivalitet i fotboll mellan Italien och Tyskland sträcker sig från 1 januari 1923 då den första matchen mellan lagen spelades. Detta var det 34:e mötet mellan lagen.

{{Resultat med trupp|id=GER-ITA
|nr       = 47
|bild     = 
|datum    = 2 juli 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Mesut Özil 
|mål2     =  Leonardo Bonucci
|straffresultat= 6 – 5Italien sköt första straffen
|straffar1= Toni Kroos Thomas Müller Mesut Özil Julian Draxler Bastian Schweinsteiger Mats Hummels Joshua Kimmich Jérôme Boateng Jonas Hector 
|straffar2=  Lorenzo Insigne Simone Zaza Andrea Barzagli Graziano Pellè Leonardo Bonucci Emanuele Giaccherini Marco Parolo Mattia De Sciglio Matteo Darmian
|arena    = Matmut Atlantique
|spelplats= Bordeaux
|publik   = 38764
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Island 

{{Resultat med trupp|id=FRA-ISL
|nr       = 48
|bild     = 
|datum    = 3 juli 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 4 – 0
|mål1     = Olivier Giroud Paul Pogba Dimitri Payet Antoine Griezmann 
|mål2     =  Kolbeinn Sigþórsson Birkir Bjarnason
|arena    = Stade de France
|spelplats= Saint-Denis
|publik   = 76833
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

Portugal mot Wales 

{{Resultat med trupp|id=POR-WAL
|nr       = 49
|bild     = 
|datum    = 6 juli 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Cristiano Ronaldo Nani 
|mål2     =
|arena    = Parc Olympique Lyonnais
|spelplats= Lyon
|publik   = 55679
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= Cristiano Ronaldo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Frankrike 

{{Resultat med trupp|id=GER-FRA
|nr       = 50
|bild     = 
|datum    = 7 juli 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Antoine Griezmann
|arena    = Stade Vélodrome
|spelplats= Marseille
|publik   = 64078
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Referenser 

Utslagsspel
Sportevenemang i Paris
Sport i Marseille
Sport i Lyon
Sport i Lille
Sport i Nice